

Osoby 
 Ansgar Wessling – niemiecki wioślarz

Zobacz też 
 Wesling
 Wesseling (ujednoznacznienie)
 Weßling

de:Wessling